Сільськогоспо́дарський прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Сільськогосподарський провулок — провулок у місті Київ.
 Сільськогосподарський провулок — провулок у місті Одеса.

Провулки